Bellingen peut désigner :
en Allemagne :
Bellingen, commune du Land de Rhénanie-Palatinat ;
Bellingen, commune du Land de Saxe-Anhalt ;
Bad Bellingen, commune du Land de Bade-Wurtemberg ;
en Australie :
la ville de Bellingen, située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
le comté de Bellingen, auquel la ville a donné son nom ;
la rivière Bellingen, dont le nom a la même origine ;
en Belgique :
le village de Bellingen, dans la province du Brabant flamand.

Homonymie de toponyme